Ардабил може да се отнася за:
 Ардабил, град в Иран
 Ардабил (остан)
 Ардабил (шахрестан)